Яга́ может означать:

 Баба-Яга — славянский фольклорный персонаж в образе старой женщины, в разной степени проявляющий стороны ведьмы, персонификации грани миров или духа леса.

Топоним 
 Яга — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Яга (приток Воча) — река в Коми и Пермском крае.
 Яга — река в Иркутской области.
 Яга — река в Граховском районе Удмуртии.
 Яга — одна из 45 провинций Буркина-Фасо.

Прочее 
  — воинственные группы напавшие на Королевство Конго с востока в 1570 году.
 Яга — вид зимней верхней одежды в некоторых регионах России.
 Яга — сленговое название напитка Jaguar.